Stefan Eduard Hessheimer (* 19. Mai 1952 in Leipzig) ist ein deutscher Fotograf.

Leben 
Stefan Hessheimer ist der Sohn des Grafikers, Karikaturisten und Trickfilmgestalters Eduard Hessheimer. Er wuchs in Leipzig, Dresden und Berlin auf und lebt jetzt in Groß Neuendorf im Oderbruch.

Hessheimer absolvierte eine Gebrauchswerberlehre, arbeitete jedoch nie in diesem Beruf. Seit 1978 ist er als freiberuflicher Fotograf tätig. Bis 1990 fotografierte er für Magazine und Zeitschriften (Neues Leben, Melodie und Rhythmus, Das Magazin, Kultur im Heim, bis 1992 Neues Wohnen, Elternhaus und Schule), Buchverlage und Schallplattencover. Parallel entstanden thematische fotografische Arbeiten, die in Ausstellungen gezeigt wurden. 1994 gründete er den Verlag Edition Edisohn, in dem eigene fotografischen Arbeiten publiziert werden.

2000 gründete Hessheimer die Galerie „Koch und Kunst“ und veranstaltet dort Fotokurse.

Werke

Monografien 
 Das Oderbruch – Architektur einer Landschaft, EDITION EDISOHN 1994 / 1997

Weitere Buchpublikationen 
 Stefan Hessheimer: Eine kulinarische Reise durch das Oderland / Kulinarne wedrówki po Nadodrzu Mit einem Text von Heike Mildner Edition Edisohn, Groß Neuendorf 2007, ISBN 978-3-930745-02-9.
 Christian Hentschel, Peter Matzke 26 Fotos von Stefan Hessheimer Als ich fortging… Das große DDR-Rock-Buch Verlag Neues Leben, Berlin 2007, ISBN 978-3-355-01733-6.
 Stefan Hessheimer Das Oderbruch Seit 2002 erscheint jährlich ein Kalender, Edition Edisohn

Ausstellungen

Einzelausstellungen 
 Das Oderbruch, Kleine Galerie Stadt Wriezen, 1993
 Das Oderbruch, Ev. Kirche Kienitz, 1993
 Das Oderbruch, Oderlandmuseum, Bad Freienwalde, 1993
 Das Oderbruch, Kulturhaus Seelow, 1993
 Das Oderbruch, Kunstspeicher Friedersdorf, 1994
 Das Oderbruch, Galerie zum alten Warmbad, Buckow, 1995
 Das Oderbruch, Kleine Galerie Eberswalde, Eberswalde 1995
 Das Oderbruch, Ev. Kirche am Lietzensee, Berlin 1995
 Das Oderbruch, Galerie im Staudenhof, Potsdam 1996
 Das Oderbruch, Haus Birkenweg, Letschin 1996
 Das Oderbruch, Heimatmuseum Neuruppin, 1996
 Das Oderbruch, Galerie unterm Wasserturm, 1998
 Das Oderbruch, Fotogalerie am Helsingsforser Platz, Berlin 2001
 Das Oderbruch, Galerie Carlshorst, Berlin 2009
 Das Oderbruch, Galerie Schwarz und Weiss, Lawitz 2009
 Das Oderbruch, Ev. Kirche Müncheberg 2011

Ausstellungsbeteiligungen 
 bifota Berliner Internationale Fotoausstellung, Berlin 1985
 Treuhandanstalt Berlin, mit Cristine Hielscher (Keramik) 1991
 Galerie Altes Rathaus Potsdam, 1996 (Gemeinschaftsausstellung mit Wolfgang Rohloff, Malerei und Peter Berndt, Malerei)
 Galerie VorOrt, Neuenhagen, 1998 (Gemeinschaftsausstellung mit Wolfgang Anlauf, Bildhauerei)
 Kunstmeile Friedrichshain, 1998 (Gemeinschaftsausstellung mit verschiedenen Künstlern aus Friedrichshain)
 Galerie an der Schleuse, Woltersdorf 1994 (Gemeinschaftsausstellung mit Eduard Hessheimer, Karikaturen)
 Galerie Carlshorst, Berlin 2010 (Gemeinschaftsausstellung mit 104 Künstlern zum Ende der Galerie)

Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen 
 Oderlandmuseum Bad Freienwalde

Weblinks 
 Ausstellungseröffnung Galerie Schwarz und Weiss, Lawitz

Fotograf (20. Jahrhundert)
Fotograf (21. Jahrhundert)
Fotograf (Brandenburg)
Fotograf (DDR)
Letschin
Person (Landkreis Märkisch-Oderland)
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1952
Mann